Отань () — деревня, расположенная в Сербии (Златиборский округ, община Пожега). Население составляет 412 человек по данным переписи 2002 года, все являются сербами по национальности.

Известные уроженцы 
 Милорад Бонджулич — участник Второй мировой войны, Народный герой Югославии.

Ссылки 
 Карта и аэродромы на сайте FallingRain
 Google-спутниковая карта на Maplandia.Com

Населённые пункты Сербии